est une série télévisée française créée par Davy Mourier et scénarisée par Mourier et Lewis Trondheim. Elle est produite par Studio 4,  Nouvelles écritures et Empreinte digitale et diffusée du  au  sur France 4.

En 2016, le prix de la web-série humour à Luchon lui est décerné.

Synopsis 

Oscar Sauvage est vendeur de fruits et légumes au « Care-Market » d’une petite ville de province. Il est heureux. Il a une femme enceinte, une maison en banlieue, et un Kangoo. Mais tout s’écroule le jour où un Majordome entre dans sa vie monotone et lui fait découvrir la réalité du monde dans lequel il vit : lui et tous ses collègues du supermarché ne sont pas des humains, mais des robots ! Désormais « éveillé », Oscar va devoir se battre contre « On ne sait pas qui », mais aussi contre lui-même, car il est temps pour lui d’accepter que sa vie a toujours été un mensonge et de vivre l’aventure extraordinaire que le destin lui a réservé.

Fiche technique 

Saison 1
 Création : Davy Mourier
 Scénario : Davy Mourier et Lewis Trondheim
 Réalisation : Davy Mourier
 Première assistante réalisateur : Anaïs Vachez
 Production : Raphaël Rocher et Henri Debeurme
 Direction : Fabien Giraud
 Régisseuse générale : Dune Fromont
 Photographie : Jean-Marie Belloteau
 Cadrage : Remy Argaud
 Chef opérateur son : Clément Maurin
 Montage :
 Chef : Remy Argaud
 Assistanat : Orlane Fourbé
 Effets spéciaux : Benjamin Ganteille
 Musique : Thomas Cappeau
 Société de production : Studio 4
 Pays : 
 Langue : français
 Genre : science-fiction
 Durée : 10 minutes

Saison 2
 Création : Davy Mourier
 Scénario : Davy Mourier et Lewis Trondheim
 Réalisation : Davy Mourier et Rémy Argaud
 Première assistante réalisateur : Anaïs Vachez
 Deuxième assistante réalisateur : Alice Murillo
 Production : Alexandre Boyer
 Direction : Guillaume Rizo
 Régisseur générale :  Vincent Ducos de la Haille
 Sociétés de production : France Télévisions et Tetra Media Fiction
 Genre : Science-fiction
 Photographie : Mathieu Andrieux
 Cadrage : Rémy Argaud et Mathieu Andrieux
 Chef opérateur son : Clément Maurin
 Montage : Remy Argaud
 Assistanat : Thomas Combret
 Effets spéciaux : Olivier Rocques
 Musique : Janskiii Beats et PV Nova
 Pays : 
 Langue : français
 Durée : 10 minutes

Distribution 

 Sébastien Lalanne : Oscar
 Davy Mourier : le majordome, Gérard
 Constance : Virginia
 Lénie Chérino : Agatha
 Aurélia Poirier : Racine
 Thibault Farnoux : Yannick
 Dédo : George
 Yacine Belhousse : Le Mixer
 François Frapier : Virgile
 Bun Hay Mean :  Fedor
 Thomas VDB : Patrick
 Bruce Benamran : John Pemberton
 Raphaël Descraques : l'autre majordome
 FloBer : l'homme d'entretien
 Monsieur Poulpe : le DRH
 Justine Le Pottier : Francine 
 Audrey Vernon : Victor Hugo
 Julien Josselin : Rimbaud
 Audrey Pirault : Johanna 
 Juliette Tresanini : Vivianne 
 Thomas Combret : Robot Laborantin
 Mickael Collart : Hervé
 Adrien Ménielle
 Mcfly et Carlito : des robots
 Eléonore Costes
 PV Nova : Quoi
 Brigitte Lecordier et Martial Le Minoux : Quoi (voix passagères)

Épisodes

Première saison (2015) 
 Oscar
 Le Majordome
 Agatha
 Virginia
 Virgile
 Patrick

Deuxième saison (2017) 
 Francine 
 Victor Hugo 
 Johanna 
 Rimbaud 
 Gerard
 Quoi 
 Yannick
 Mixchel

Liens externes 

 Résumé sur France 4 
 Chaîne youtube de la série

Notes et références 

Série télévisée créée en 2015
Série télévisée française des années 2010
Série télévisée de France Télévisions
Série télévisée française de science-fiction
Série télévisée en français